Gem kan syfta på:

 Gem – en pappersklämma
  Gem (ädelsten) –  en ädelsten eller halvädelsten med gravyr
 Gem, Kansas –  en ort i USA

Se även 
 GEM